У́лица Степа́на Ра́зина — находится в Самарском районе городского округа Самара между улицей Алексея Толстого и улицей Куйбышева. Берёт начало недалеко от берега реки Самары в районе Хлебной площади, пролегает вдоль реки Волги. Пересекает Комсомольскую, Пионерскую, Венцека, Ленинградскую, Некрасовскую и заканчивается пересечением с улицей Льва Толстого.

Это одна из старейших улиц Самары.

Этимология годонима 
Улица носила разные названия: Алексеевская, Симбирская, Земляная. После постройки храма Вознесения Господня получила название Вознесенская.

Переименована 12 февраля 1923 года в честь народного героя Степана Тимофеевича Разина.

Здания и сооружения 

Чётная сторона
 № 16 — АО «Самарский электромеханический завод». На здании установлена мемориальная доска Герою Советского Союза Ивану Васильевичу Седову — рабочему завода, который погиб на поле боя в 1943 году.
 № 22А — МОУ Школа № 1
 № 44 — аптека
 № 46 — Культурный центр ГУВД Самарской области Концертный зал «Дзержинка»
 № 56Б — ветеринарная клиника
 № 78 — Вознесенский собор, старейший православный храм Самары.
 № 82 — бывший дом Сурошникова, объект культурного наследия местного значения № 6300278001. в этом здании находился детский сад (МБДОУ) № 48, на 2018 год здание в аварийном состоянии
 № 84 — бывший дом Шадрина построен в конце XIX века, объект культурного наследия № 6300279000.
 № 86 — бывший дом Бровкина, объект культурного наследия
 № 94 — детский клуб
 № 102 — стоматология
 № 106 — особняк был построен архитектором Щербачёвым для лесопромышленника Фирса Наймушина; затем был продан графине Толстой. Во время Великая Отечественной войны в этом здании находилась Военная миссия Великобритании. В 1990-х годах в этом доме располагался центр «Семья». Осенью 2007 года здание сильно пострадало от пожара, полностью разрушено. Существует проект по восстановлению.
 № 108 — во время Великой Отечественной войны в этом здании находилось посольство Китая
 № 126 — в этом здании во время Великой Отечественной войны находилось посольство Греции в СССР.
 № 128 — бывший дом Сивре, построен в 1890 годах, объект культурного наследия № 6300285001; сейчас в нём гостиница «Самара»
 № 130 — во время Великой Отечественной войны находилось посольство Ирана
 № 136 — медицинское учреждение
 № 138 — офисное здание (различные организации)
 № 174 — детский клуб «Планета детства», медицинская компания «Клиника доктора Кравченко».

Нечётная сторона
 № 3А — бывшая Хлебная биржа, здание 1898 года постройки. Объект культурного наследия № 6300092000
 № 27 — РОВД Волжского района
 № 35 — медсанчасть ГУВД Самарской области
 № 37 — Управление федеральной службы безопасности (УФСБ) РФ по Самарской области
 № 49 — МОУ Школа № 63 с углубленным изучением отдельных предметов, одна из старейших школ города Самары МОУ ДОД МХШ № 1
 № 71А — офис Почётного консула Италии в Самаре
 № 77А — Художественно-реставрационные мастерские музея истории г. Самары
 № 101 — ресторанный холдинг

Транспорт 
Почти на всём протяжении улицы движение общественного транспорта отсутствует, и только в её начале — вокруг Хлебной площади — ходят автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутные такси.

Фотографии

Литература 
 Каркарьян В. Г. Старая Самара: история, дома, люди. — Самара, 1998
 Липатова А. М. Самарских улиц имена. — Самара: Новая техника, 2003

Примечания

Ссылки 
 Улица Степана Разина на сервисе Яндекс.Панорамы.
 Подожжённая история
 История улицы Степана Разина
 Илья Сульдин. Сердце старого города. Улица Степана Разина. проект «Час пешком» на сайте «Самарской газеты», 16 января 2017
 Андрей Артёмов. Улица Степана Разина: мавританский особняк, Вознесенский собор, загадочный дом Сивре, уютные дворики и несостоявшийся Ленинский мемориал. «Другой город», 31 марта 2021

Улицы, названные в честь Степана Разина